La DFB-Pokal 1988-1989 fu la 46ª edizione della coppa. In finale il  sconfisse il Werder Brema 4-1.

Primo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|03.08.1988

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|05.08.1988

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|06.08.1988

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|07.08.1988

Ripetizioni 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16.08.1988

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17.08.1988

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|07.09.1988

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24.09.1988

Secondo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24.09.1988

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25.09.1988

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|05.10.1988

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12.10.1988

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30.10.1988

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|01.11.1988

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|02.11.1988

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29.11.1988

Ripetizioni 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12.10.1988

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13.10.1988

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29.11.1988

Ottavi di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16.11.1988

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|09.12.1988

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10.12.1988

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14.12.1988

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28.03.1989

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29.03.1989

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|09.05.1989

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10.05.1989

Finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24.06.1989

(2º successo)

Note

Voci correlate 
 Fußball-Bundesliga 1988-1989

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1988
Calcio nel 1989
Edizioni della Coppa di Germania